Pozo Colorado steht für folgende geographische Objekte:

 Pozo Colorado (Argentinien), Gemeinde im Departamento Tumbaya der Provinz Jujuy, Argentinien 
 Pozo Colorado (Paraguay), Ort im Departamento Presidente Hayes, Paraguay
 Pozo Colorado (Porongo), Ort im Municipio Porongo, Bolivien